Гибсон, Джеймс — американский учёный, астроном, первооткрыватель комет и астероидов.
 Гибсон, Джеймс Джером (1904—1979) — американский психолог.
 Гибсон, Джеймс Уильям (1877—1951) — английский бизнесмен, председатель футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».